Příjmení Pavlata má více nositelů:

 Josef Pavlata (* 1949) – český politik
 Michal Pavlata – existuje více nositelů téhož jména a příjmení